Bowie Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowie Hill (Androscoggin County, Maine)
 Bowie Hill (Sagadahoc County, Maine)